Ženská čtyřhra Toray Pan Pacific Open 2016 probíhala ve druhé polovině září 2016. Do deblové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl španělský pár Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, jehož členky do soutěže nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal druhý nasazený indicko-český pár Sania Mirzaová a Barbora Strýcová, který ve finále zdolal čínskou dvojici Liang Čchen a Jang Čao-süan po hladkém dvousetovém průběhu 6–1 a 6–1. Po srpnovém triumfu na Western & Southern Open získaly druhou společnou trofej a do žebříčku WTA si každá z nich připsala 470 bodů.

Strýcová vybojovala jubilejní dvacátý deblový titul na okruhu WTA Tour, zatímco pro světovou jedničku Mirzaovou to bylo čtyřicáté turnajové vítězství. Indka již na tokijském turnaji zvítězila v letech 2013 a 2014 s Carou Blackovou.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (1. kolo)
 ''' Sania Mirzaová /  Barbora Strýcová (vítězky)
  Raquel Atawová /  Abigail Spearsová (semifinále)
  Andreja Klepačová /  Katarina Srebotniková ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Pan Pacific Open
WTA Tour 2016
Tenis v Japonsku v roce 2016